Барели:

 Барели — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Барели — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.